Samtiden kan avse:

Samtiden (tidskrift) – en norsk tidskrift
 Samtiden (webbtidning) – en webbtidning ägd av Sverigedemokraterna
Samtiden (svensk tidskrift) – en svensk veckoskrift utgiven 1871–1874
Contemporanul (Samtiden) – en rumänsk tidskrift
UR Samtiden – en serie tv-sända föredrag och seminarier på den svenska kanalen Utbildningsradion

Sammansättningar
Tillbaka till samtiden – ett album av rockgruppen Kent
Samtidshistoria – en del av modern tid inom historievetenskapen
Samtidskonst – konst som görs i vår samtid, eller utvidgat, konst från sent 1960-tal till och med 2000-talets konst